Dick Tärnström, švedski hokejist, * 20. januar 1975, Stockholm, Švedska.

Tärnström je kariero začel v klubu AIK IF v | švedski ligi. Za klub je odigral štirinajst sezon, ob začetku in koncu kariere, ko je bil tudi klubski kapetan. Leta 1994 je bil kot skupno 272. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Islanders, za katerega je zaigral v sezoni 2001/02. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Pittsburgh Penguins, Edmonton Oilers in Columbus Blue Jackets, je skupno odigral 306 prvenstvenih tekem rednega dela, na katerih je dosegel 35 golov in 105 podaj, ter sedemnajst tekem končnice, na katerih je dosegel dve podaji. Krajši čas je igral tudi za švedski Södertälje SK in švicarski HC Lugano.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, na katerih je z reprezentanco osvojil dve srebrni in eno bronasto medaljo. Sam je na svetovnih prvenstvih odigral 35 tekem ter dosegel osem golov in štirinajst podaj.

Statistika kariere

|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 15
| 0
| 5
| 5
|
| 14
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 33
| 1
| 4
| 5
|
| 26
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 5
| 0
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 37
| 8
| 4
| 12
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 95
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 40
| 0
| 5
| 5
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 49
| 5
| 3
| 8
|
| 38
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 45
| 2
| 12
| 14
| +1
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 6
| 2
| 8
|
| 6
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 47
| 9
| 14
| 23
| +8
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 42
| 7
| 15
| 22
| +12
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 50
| 10
| 18
| 28
| +9
| 28
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -3
| 8
|-
| New York Islanders
| NHL
| 01/02
|
| 62
| 3
| 16
| 19
| -12
| 38
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| Bridgeport Sound Tigers
| AHL
| 01/02
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 02/03
|
| 61
| 7
| 34
| 41
| -11
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 03/04
|
| 80
| 16
| 36
| 52
| -37
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 9
| 4
| 2
| 6
| +7
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 04/05
|
| 50
| 7
| 18
| 25
| -5
| 46
|
| 9
| 1
| 0
| 1
| -7
| 6
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 05/06
|
| 33
| 5
| 5
| 10
| -10
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 05/06
|
| 22
| 1
| 3
| 4
| -5
| 24
|
| 12
| 0
| 2
| 2
| +1
| 10
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 06/07
|
| 44
| 3
| 26
| 29
|
| 90
|
| 5
| 1
| 6
| 7
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 9
| 1
| 8
| 9
| +4
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 07/08
|
| 29
| 1
| 4
| 5
| -6
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 07/08
|
| 19
| 2
| 7
| 9
| -5
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 08/09
|
| 38
| 9
| 23
| 32
| +20
| 68
|
| 10
| 1
| 8
| 9
| -9
| 12
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| +3
| '''16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 09/10
|
| 42
| 9
| 23
| 32
| +9
| 74
|
| 10
| 2
| 7
| 9
| 0
| 10
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 10/11
|
| 50
| 6
| 10
| 16
| -4
| 36
|
| 8
| 0
| 4
| 4
| -5
| 0
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 11/12
|
| 48
| 8
| 18
| 26
| +10
| 38
|
| 11
| 2
| 1
| 3
| +4
| 8
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 12/13
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| -1
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1008
| bgcolor="#7FFF00" | 136
| bgcolor="#7FFF00" | 327
| bgcolor="#7FFF00" | 463
| bgcolor="#7FFF00" | -10
| bgcolor="#7FFF00" | 910
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 103
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | -21
| bgcolor="#7FFF00" | 78
|}

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Islanders)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti AIK
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Bridgeport Sound Tigers
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti Columbus Blue Jackets